Celebrity puede referirse a:
 Celebridad

Títulos de obras
 Celebrity (1998), película de Woody Allen.
 Celebrity (2001), álbum de 'N Sync.